En elefant er et dyr i familien elefanter

Elefant kan også henvise til:

 Elefant (panserjager) – tysk kampvogn
 Elefant (dokumentarfilm) – dokumentarfilm om elefanter
 Elefant (film fra 2019) – russisk spillefilm fra 2019 af Aleksej Krasovskij